Beiern bezeichnet:

 einen Brauch des Glockenschlagens: Beiern (Brauch)
 einen Ortsteil der Gemeinde Langenleuba-Niederhain in Thüringen; siehe Beiern (Langenleuba-Niederhain)
 den deutschen Namen der Gemeinde Beyren-lès-Sierck im Département Moselle in Frankreich

Siehe auch
 Baiern